Гуро́ — фамилия, преимущественно французская (Gouraud, Gourault):

 Гуро, Анри (Henri Gouraud, род. 1944) — исследователь в области информатики.
 Гуро, Анри Жозеф (1867—1946) — французский генерал, военный губернатор Парижа.
 Гуро, Генрих-Гельмут-Георгий Степанович (1835—1907) — русский военачальник, генерал от инфантерии (1905), отец Елены Гуро.
 Гуро, Елена Генриховна (1877—1913) — русская писательница и поэтесса, художник-авангардист.
 Гуро, Ирина (урожд. Соболь; 1904—1988) — советская писательница, сотрудница спецслужб.
 Гуро, Жаклин (род. 1950) — французский политик.

Другое 
 Гуро (язык) — язык манде, распространённый в Кот-д’Ивуаре
 Гуро (алфавит) — малоизученная система алфавита африканской письменности.
 Гуро — деревня в Чаде.
 Гуро или эрогуро — направление в литературе и искусстве Японии, возникшее в 1920-х годах.